Mirta hace referencia a varios artículos:

Personas
Mirta Acevedo, primera mujer locutora de radio en Uruguay;
Mirta Aguirre, escritora cubana;
Mirta González Suárez, catedrática y escritora costarricense de novela.

Además
Mirta, de Liniers a Estambul, película argentina.
Mirta, de regreso, canción de 1982.

Botánica
Myrtus communis o Mirto.

Nombres femeninos